Зееберген () — коммуна в Германии, в земле Тюрингия. 

Входит в состав района Гота. Подчиняется управлению Драй Глайхен.  Население составляет 1311 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 8,88 км². Официальный код  —  16 0 67 062.

Ссылки
 Официальная страница

Города Тюрингии